Scavo in archeologia
Scavo in edilizia
Lynette Scavo – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
Tom Scavo – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Altri progetti